Lodewijk IV van Nevers (1539 – 1595), Italiaans edelman
 Aloysius Gonzaga (1568 – 1591), de heilige Aloysius, Italiaans heilige